A'Hearn steht für:
 Michael A’Hearn (1940–2017), US-amerikanischer Astronom
 (3192) A’Hearn, nach dem Wissenschaftler benannter Asteroid

Siehe auch:
 Ahearn